Открытый чемпионат Ванкувера 2010 в мужском одиночном разряде проводился во шестой раз. В основной сетке было 32 участника, 4 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Дуди Села - победитель турнира.

Сеянные 

  Тейлор Дент (Полуфинал)
  Тобиас Камке (Второй раунд)
  Дуди Села (Титул)
  Ричардас Беранкис ''(Финал)

<li> Илья Бозоляц (Первый раунд)
<li> Джесс Левайн (Четвертьфинал)
<li> Роберт Кендрик (Второй раунд)
<li> Джесс Уиттен (Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2010